«Nightmare» — песня американского рэп-рок исполнителя Deuce, седьмой трек из альбома Invincible и пятнадцатый сингл в дискографии музыканта.

Работа над треком 
Трек был записан в 2014 году. Частично посвящён бывшей группе Арона, Hollywood Undead. Релиз состоялся 13 октября 2015 года.

Разногласия 
Существуют разногласия по поводу того, считать ли «Nightmare» синглом или нет, так как песня должна была выйти вместе с альбомом и была слита неизвестными пользователями в сеть.

Список композиций